Premi Sant Jordi de novel·la, atorgat per Òmnium Cultural
 Premi Sant Jordi de Cinematografia, atorgat per RTVE